Michel Jourdan peut désigner :
 Michel Jourdan, acteur de cinéma né en 1926 ;
 Michel Jourdan, parolier et compositeur né en 1934.